Pula (Kroatië), een stad in Kroatië (Istrië)
Pula (Hongarije), een gemeente in Hongarije (comitaat Veszprém)
Pula (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cagliari (regio Sardinië) 
Pula (rivier), een rivier in Ecuador
Botswaanse pula, de munteenheid van Botswana
Pula (achternaam), een familienaam
Imer Pula, voorzitter van de Uitvoerende Raad van de Socialistische Autonome Republiek Kosovo en Metohija (1974-1990)